Skälby kan syfta på:

 Skälby, Järfälla kommun – en kommundel i Järfälla kommun
 Skälby hållplats, Järfälla kommun – en tidigare järnvägshållplats i Skälby
 Skälby, Kalmar – ett grönområde i Kalmar 
 Skälby, Västerås – en stadsdel i Västerås
 Skälby gård, Järfälla – en herrgård och tidigare säteri i Järfälla socken i Järfälla kommun
 Skälby gård, Kalmar – en herrgård i Kalmar socken i Kalmars kommun
 Skälby gård, Botkyrka kommun – en tidigare herrgård i Grödinge socken
Skälby, Upplands-Bro kommun - en småort i Upplands-Bro kommun